Dishna peut désigner :
 , localité égyptienne
 Dishna (rivière), cours d'eau en Alaska